|} 
Lijn 38 was een buslijn in de Nederlandse regio Haaglanden in Zuid-Holland die gereden werd door het vervoersbedrijf Veolia Transport. Buslijn 38 reed van Station Delft naar Maasland.  Langer geleden had ook de HTM zeer korte tijd een buslijn 38.

Geschiedenis
Toen de lijn nog gereden werd door Zuid-West-Nederland onder het nummer 132 ging deze lijn na Delft verder via Nootdorp en Voorburg naar Station Den Haag Centraal ('s avonds een keer in de twee uur), maar met ingang van 3 september 2001 werd lijn 132 ingekort tot Delft.
Toen in de concessie Haaglanden in 2007 de dienstregeling volledig op de schop ging werd deze lijn vernummerd naar 38. Bij de overname van de concessie Haaglanden door Veolia werd door de concessieverlener besloten dat deze lijn met midi-bussen gereden moest worden. In het begin had Veolia onvoldoende midi-bussen om de lijn goed uit te voeren en konden reizigers regelmatig niet mee. Inmiddels rijdt er in de spitsuren extra materieel om alle reizigers te vervoeren.
Per 9 december 2012 is lijn 38 ingekort tot het traject Maasland - Delft. Tevens rijdt lijn 38 sinds die datum om Schipluiden, in plaats van door Schipluiden. Hierdoor konden er weer standaardbussen op deze lijn worden ingezet. Per 13 december 2015 is lijn 38 geschrapt en is buslijn 33 ervoor in de plaats gekomen. Deze buslijn 33 liep eerder van busstation verdilaan (Naaldwijk) tot station Maassluis west en wordt nu verlengd tot Delft station.

Dienstuitvoering
Veolia Transport reed op deze lijn t/m 13 december 2015 met MAN Lion's City CNG-bussen.

HTM-buslijn 38  
 
Ook de HTM heeft een buslijn 38 gehad, zij het zéér kort qua periode èn traject.
Op verzoek en voor rekening van de Gemeente Rijswijk ging op 1 juni 1955 HTM-buslijn S rijden tussen de Herenstraat en het Lijsterbesplein; beide gelegen in de gemeente Rijswijk. Het traject was 5,2 km. kort. 

Het fiasco was zo groot dat op 13 november van hetzelfde jaar de dienst alweer gestaakt werd. Maar op 1 november 1955 werden de lijnletters afgeschaft. Lijn S werd toen  lijn 38. En zodoende heeft HTM-buslijn 38 maar liefst 13 dagen bestaan. Het zou 52 jaar duren voor nummer 38 opnieuw gebruikt werd. En die lijn reed maar 8 jaar.

Haaglanden 38
Buslijn 38
Buslijn 38